Princezna Alžběta z Thurnu a Taxisu (28. května 1860, Drážďany – 7. února 1881, Šoproň) byla princezna ze šlechtického rodu Thurn-Taxisů a po sňatku se stala vévodkyní z Braganzy.

Život 
Narodila se 28. května 1860 v Drážďanech jako druhé nejstarší dítě Maxmiliána Antonína, dědičného prince z Thurnu a Taxisu a jeho ženy Heleny Bavorské.

Po narození se stala princeznou thurnsko-taxiskou, po svatbě infantkou Portugalska, vévodkyní z Braganzy a titulární královnou chotí portugalskou.

Manželství a děti 
Dne 17. října 1877 se vdala za Michaela, vévodu z Braganzy, jediného syna Michala I. Portugalského a jeho ženy Adelaidy Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Spolu měli tři děti:
 Princ Michael, vévoda z Viseu (22. září 1878 – 21. února 1923), ⚭ 1909 Anita Rhinelander Stewart (7. srpna 1886 – 15. září 1977)
 Princ František Josef Braganzský (7. září 1879 – 15. června 1919), svobodný a bezdětný
 Princezna Maria Teresa Braganzská (26. ledna 1881 – 17. ledna 1945), ⚭ 1900 Karel Ludvík z Thurnu a Taxisu (19. října 1863 – 15. ledna 1942)

Pár se přestěhoval do Rakouska kde 22. září 1878 se v městě Reichenau an der Rax narodil jejich syn Michael. Po tomto porodu se její zdraví začalo zhoršovat. Zemřela 7. února 1881 v Šoproni ve věku 20 let.

Její manžel Michael se znovu oženil 8. listopadu 1893 s princeznou Marií Terezou Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Tituly a oslovení 
 28. května 1860 – 17. října 1877 Její Jasnost princezna Alžběta z Thurnu a Taxisu
 17. října 1877 – 7. února 1881 Její královská Výsost vévodkyně z Braganzy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Alžběta
Alžběta
Alžběta
Alžběta
Alžběta
Narození v roce 1860
Narození 28. května
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1881
Úmrtí 7. února
Úmrtí v Šoproni
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy